

Стшижовиці — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Стшижовиці — село в гміні Псари Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Стшижовиці — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства